Журнал с названием «Женский Вестник» издавался в России дважды:
 Женский Вестник (журнал, 1866—1868) — издательница А. Б. Мессарош, редактор Н. И. Мессарош.
 Женский Вестник (журнал, 1905) — издатель-редактор женщина-врач М. И. Покровская.